De Krimml Xpress is een vier persoons stoeltjeslift gebouwd door Leitner in 1999 voor de Zillertal Arena. De kabelbaan is een verbinding tussen de skigebieden van Zell am Ziller en Gerlos(Isskogel). De kabelbaan is niet met een zogenaamde 'bubble' uitgerust, wat wel had gemogen vanwege de harde wind die bij de Wilder Krimml waait. Als men vanuit Zell am Ziller naar Gerlos wil gaan skiën, dan hoeft men maar één deel van de kabelbaan te doen, de rest moet men skiënd afleggen (naar het dalstation van de Krimml Xpress). Als men vanuit Gerlos naar Zell am Ziller wil skiën, moet men 2 delen van de kabelbaan afleggen en daarna skiënd verder.

Prestaties 
Men heeft de beschikking over 172 stoeltjes en in elk stoeltje kunnen 4 personen plaatsnemen. De kabelbaan gaat 4.5 meter per seconde en na 11.2 minuten heeft men 2904 meter afgelgd. Er komen elk uur 500 stoeltjes voorbij een station, wat een totale capaciteit van 2000 personen per uur betekent.

Zie ook 
 Zell am Ziller
 Gerlos
 Rohrberg
 Zillertal Arena
 Rosenalmbahn I
 Rosenalmbahn II

Externe links 
 Website van de Zillertal Arena

Stoeltjeslift in Tirol